

Patronyme 

  (1921–2006), ingénieur et homme d’affaires suédois ;
  (1951-), diplomate mexicain ;
 Ernest Nycollin (1940-), avocat et homme politique français ;
 Jérémy Nicollin (1991-), athlète français, spécialiste du lancer de javelot ;
 Louis Nicollin (1943-2017), entrepreneur et président du Montpellier Hérault Sport Club de 1974 à sa mort ;
 Yves Nicolin (1963-), avocat et homme politique français ;
 Laurent Nicollin (1973-), président du Montpellier Hérault Sport Club depuis 2017

Divers 
 Groupe Nicollin, ensemble d'entreprises de nettoyage urbain, de collecte et de retraitement des déchets ménagers et industriels, dirigé par l'entrepreneur français Louis Nicollin ;
 Manade Nicollin, nom de la Manade Combet sous la direction de Louis Nicollin.

Notes et références

Voir aussi 
 , page d'homonymie.

Patronyme français
Homonymie de patronyme